Antelope je lahko:
 Antelope, Kalifornija
 Antelope, Montana
 Antelope, Oregon
 Antelope, Južna Dakota
 HMS Antelope - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice